Michael Murphy peut faire référence à :

 Michael Murphy, cabaliste et auteur ; 
 Michael Murphy (1938-), acteur ;
 Michael Murphy (1989-), joueur de football gaélique du comté de Donegal ;
 Michael Murphy, auteur du New Age et cofondateur de l'Institut Esalen ;
 Michael Murphy, soldat irlandais qui reçut la croix de Victoria ;
 Michael Murphy, chanteur qui termina deuxième à New Zealand Idol ;
 Michael Murphy, chef fénien canadien ;
 Michael Martin Murphey, chanteur western connu pour son hit de 1975 intitulé Wildfire ;
 Michael Bryan Murphy, ex-interprète du groupe REO Speedwagon ;
 Michael P. Murphy (1976-2005) , un commando SEAL américain tué en 2005.

Mike Murphy peut faire référence à :

 Mike Murphy, joueur de basse pour le groupe de metalcore Haste the Day ;
 Mike Murphy (1950-), joueur de la LNH et entraîneur-chef ;
 Mike Murphy (1958-), député libéral à l'Assemblée législative du Nouveau-Brunswick.